Ле-Плануа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 65 км на південь від Діжона, 70 км на північний схід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ле-Плануа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Плануа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара